Boupha ist der Name von:
 Bounyong Boupha, laotische Abgeordnete
 Khampheng Boupha (* 1923), laotische Abgeordnete und Parteifunktionärin